Пётр Ме́льников:
 Мельников, Пётр Андреевич (1914—1984) — Герой Советского Союза.
 Мельников, Пётр Герасимович (1899—1977) — педагог, генерал-майор технических войск (1940).
 Мельников, Пётр Иванович (1867—1940) — оперный режиссёр-постановщик.